El nombre de monasterio de San Esteban es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como monasterios en honor a algún santo llamado Esteban:

 Monasterio de San Esteban, en el municipio gerundense de Bañolas.
 Monasterio de San Esteban, en el municipio lucense de Ribas de Sil.